Rabeneck bezeichnet:
 ein Patriziergeschlecht
 die Burg Rabeneck
 die Hofmarksherrlichkeit Rabeneck bestehend aus 4 Einöden:
Rabeneck (Isen), Ortsteil des Marktes Isen, Landkreis Erding, Bayern
Rabeneck (Obertaufkirchen), Ortsteil der Gemeinde Obertaufkirchen, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
Rabeneck (Sankt Wolfgang), Ortsteil der Gemeinde Sankt Wolfgang, Landkreis Erding, Bayern
Rabeneck (Schnaitsee), Ortsteil der Gemeinde Schnaitsee, Landkreis Traunstein, Bayern
 der Weiler Rabeneck (Waischenfeld), Ortsteil der Stadt Waischenfeld, Landkreis Bayreuth, Bayern
 die sogenannte Burgruine Rabeneck

Rabeneck ist der Familienname von:
 Friedrich Rabeneck (1905–1977), deutscher Kaufmann und SS-Führer
 Johannes Rabeneck (1874–1960), deutscher katholischer Geistlicher, Jesuit und Dogmatiker